Das Tournament of Champions 2000 fand vom 27. Januar bis 3. Februar 2000 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1999/00.
 
Jonathon Power verteidigte erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr, als er im Endspiel Martin Heath mit 15:12, 15:11, 14:15 und 15:12 bezwang. Es war sein dritter Titelgewinn bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
PSA World Tour 1999/00
2000